Pleiostomellina är ett släkte av svampar. Pleiostomellina ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleiostomellina